Harry Potter and the Deathly Hallows — o livro
 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 — primeiro filme
 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 — segundo filme
 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 (jogo eletrônico) — primeiro jogo eletrônico
 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (jogo eletrônico) — segundo jogo eletrônico

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura